Desa Pagerandong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pagerandong (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 109,43), Jawa Tengah, 
 Desa Pagerandong (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 109,33), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar